Justicia androsaemifolia es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Es nativa de Antillas Menores.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia androsaemifolia The Plant List.

androsaemifolia